Poloniny steht für:
 Waldkarpaten, slowakische Bezeichnung
 Nationalpark Poloniny, slowakischer Nationalpark

 (22469) Poloniny, Asteroid des Hauptgürtels